Nacovsky bzw. Nácovský ist der Familienname der folgenden Personen:

 Lubomír Nácovský (1935–1982), tschechoslowakischer Sportschütze
 Othmar Nacovsky (1931–2009), österreichischer Politiker